Алекса́ндр Бра́гин:
 Брагин, Александр Александрович (род. 1954) — генерал-полковник ФСБ.
 Брагин, Александр Иванович (1930—2011) — советский и российский художник и скульптор. 
 Брагин, Александр Константинович (1881—1917) — русский офицер, герой Первой мировой войны. 
 Брагин, Александр Михайлович (псевдоним; настоящая фамилия — Брагинский; 1881—1955) — русский и советский оперный певец, артист оперетты, вокальный педагог.
 Брагин, Александр Петрович (1911 — ?) — советский футболист. Примечания